Melgaço (Portugal), een gemeente in het Portugese district Viana do Castelo
 Melgaço (Brazilië), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Pará